Туш се може односити на:
 туш (мастило), мастило за цртање и писање
 туш (купатило), уређај у купатилу
 туш (музика), кратка музичка фраза
 туш (рвање), рвачки захват
 Туш (река), река у Француској